The Sims 3: Showtime z dílny studia The Sims, vám poskytne možnost provázet svého Simíka na cestě z absolutního amatéra po profesionála prken, jež znamenají svět a dělit se o své zážitky se svými přáteli. S pomocí nových a inovativních sociálních prvků, jako je například individuální novinkový kanál, budou hráči v kontaktu dosud nevídaným způsobem. Předávání a výměna zážitků a zkušeností s přáteli či dalšími spoluhráči The Sims se odehrává zcela bez nutnosti opouštět prostředí hry. Hráči budou moci vejít do nového světa a splnit si svůj sen stát se zpěváky, akrobaty, kouzelníky nebo diskžokeji.

Novinky 
 Nové město – Starlight Shores
 Nové profese
 Zpěvák
 Kouzelník
 Akrobat
 Nové vlastnosti
 Primadona
 Milovník společnosti
 Rozený performer
 Nové objekty
 DJ stolek
 Mechanický býk
 Kulečník
 Karaoke
 Domino
 Golfové odpaliště
 Skee-ball

Vydání hry 
The Sims 3: Showtime bylo vydáno v březnu 2012.
 3. března: USA
 8. března: Evropa

Showtime
Datadisky
Videohry z roku 2012